Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz (Suïssa) es disputà una prova de salt amb esquís en categoria masculina.

La prova es realitzà el dia 7 de febrer de 1948 a les instal·lacions del Olympiaschanze, un trampolí de 68 metres.

Comitès participants 
Participaren un total de 49 saltadors de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats 

* caiguda després del salt.

Notes

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Salt amb esquís 1948 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1948
Salt amb esquís als Jocs Olímpics